Velika nagrada Francije 1907 je potekala 2. julija 1907.

Rezultati

Dirka

Viri
www.racing-database.com 

1907
Sezona Velikih nagrad 1907